Бастия ():
 Бастия — коммуна и город в регионе Корсика, префектура департамента Верхняя Корсика
 «Бастия» — французский футбольный клуб одноимённого города
 Бастия — округ во французском департаменте Верхняя Корсика
 Бастия-1 — кантон в составе французского округа Бастия
 Бастия-2 — кантон в составе французского округа Бастия
 Бастия-3 — кантон в составе французского округа Бастия
 Бастия-4 — кантон в составе французского округа Бастия
 Бастия-5 — кантон в составе французского округа Бастия
 Бастия-6 — кантон в составе французского округа Бастия
 Бастия, Адриан (род. 1978) — аргентинский футболист, полузащитник

См. также 
 Бастия-Борго
 Бастия-Мондови
 Бастия-Умбра
 Бастиа, Фредерик